Estrada de Ferro Noroeste do Brasil - antiga companhia ferroviária do Brasil
Newell's Old Boys - clube de futebol da Argentina